{| class=wikitable style=font-size:90%
|-
!width=80|Categoria
!width=80|Evento
!width=200|Campeão
!width=200|Vice-campeão
!width=130|Resultado
!width=120; colspan=2|Chave(s)
|-
| rowspan=2 | Simples || Masculino ||  Gustavo Kuerten ||  Sergi Bruguera || 6–3, 6–4, 6–2 || <center> <small> principal || <center> <small> qualificatório
|-|}
O Torneio de Roland Garros de 1997''' foi um torneio de tênis disputado nas quadras de saibro do Stade Roland Garros, em Paris, na França, entre 26 de maio e 8 de junho daquele ano. Foi a 30ª edição da era aberta e a 101ª de todos os tempos. O 66º classificado Gustavo Kuerten derrotou Sergi Bruguera por 6–3, 6–4, 6–2 na final e venceu o título masculino de tênis individual no Aberto da França de 1997. Kuerten tornou-se o segundo jogador mais baixo do ranking a ganhar um torneio de Grand Slam e o primeiro jogador masculino brasileiro de simples a ganhar o título de Grand Slam. Como consequência, Kuerten subiu para o número 15 no ranking após sua vitória.

Seeds

Qualificação

Draw 

 Q = Qualifier
 WC = Wild Card
 LL = Lucky Loser
 Alt = Alternate
 SE = Special Exempt
 PR = Protected Ranking
 ITF = ITF entry
 JE = Junior Exempt
 w/o = Walkover
 r = Retired
 d = Defaulted

Finais

Metade superior

Seção 1

Section 2

Section 3

Section 4

Bottom half

Section 5

Section 6

Section 7

Section 8

Na época, Kuerten era o primeiro jogador sem Seeds desde Mats Wilander em 1982, o segundo jogador com a classificação mais baixa a vencer um torneio de Grand Slam e o primeiro brasileiro. Como resultado, Kuerten subiu para o número 15 no ranking após sua vitória. Yevgeny Kafelnikov foi o atual campeão, mas foi derrotado por Kuerten nas quartas de final.

Ligações externas 

 Sorteio de singulares masculinos do Aberto da França de 1997 - Association of Tennis Professionals (ATP)

Circuito ATP de 1997
Torneio de Roland Garros - Simples masculino
Torneio de Roland Garros de 1997